Bois du roi peut faire référence à
Le Bois du Roi, nom d'un massif montagneux situé au centre du Morvan ayant pour point culminant le Haut-Folin.
Le Bois du Roi, petite forêt située dans le sud de l'Oise.
La Tuilerie du Bois du Roi  située à Pargny-sur-Saulx.